Osoby:
 John Brown (1722 – 1787) – szkocki teolog
 John Brown (1757-1837) –  polityk amerykański, senator z Kentucky
 John W. Brown (1796–1875) – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów z Nowego Jorku
 John Brown (1800–1859) – abolicjonista amerykański
 John Brown (zm. 1815) – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów z Maryland
 John Brown (1818-1896) – angielski wynalazca
 John Brown (1826-1883) – służący królowej Wielkiej Brytanii
 John Brown – angielski curler

Zobacz też:
 Ciało Johna Browna